Kibaale (plaats), plaats in Oeganda
 Kibaale (district), district in Oeganda